Лучанська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Лучанська сільська рада — Полтавська область, Лохвицький район